Condes (Jura)
 Condes (Haute-Marne)